Tošović ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Tošović (1918–1941), jugoslawischer Wasserballspieler
 Branko Tošović (* 1949), österreichisch-serbischer Philologe und Hochschullehrer
 Risto Tošović (1923–1986), jugoslawischer Dichter